Беовизија 2005. је била трећа по реду Беовизија, такмичарски фестивал забавне музике и српско полуфинале избора за представника државне заједнице Србије и Црне Горе на Песми Евровизије 2005. у Кијеву.

Такмичарско вече Беовизије 2005. је одржано 19., а ревија победника на којем су уручене и награде Фестивала дан касније, 20. фебруара 2005, обе у Великој сали београдског Сава центра. Победила је Јелена Томашевић, млада певачица из Крагујевца, са песмом Јутро Жељка Јоксимовића на текст Александре Милутиновић.

Уметнички директор Беовизије 2005. је била Марина Туцаковић, а режирао ју је Станко Црнобрња.

Пропозиције избора за представника Србије и Црне Горе су 2005. године измењене и предвиђале се од 24 учесника заједничког финала, Европесме-Еуропјесме, 14 бира на Беовизији, а 10 на новоустановљеном црногорском полуфиналу, Монтевизији, при чему је на обе полуфиналне вечери наступало по 24 песме које су од пристиглих на конкурс бирали организатори РТС и РТЦГ. У финалној вечери 4. марта 2005. у Подгорици, највећим бројем гласова жирија и гледалаца за представника Србије и Црне Горе је изабран подгорички дечачки састав Но нејм. Као што је био случај сваке године, две првопласиране песме са Беовизије су и 2005. добиле по нула поена од сва четири члана заједничког жирија из Црне Горе. Песма Јутро била је у укупном пласману друга.

Србија у 2005.
Годишња издања Беовизије
Музички фестивали 2005.
Србија и Црна Гора на Песми Евровизије